Il toponimo Singureni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Singureni, comune del distretto di Rîșcani

Romania
Singureni, comune del distretto di Giurgiu